Список видів роду афеляндра:

Список, який містить 196 визнаних видів роду афеляндра (Aphelandra) з родини акантових (Acanthaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

X

Z

Примітки

Посилання 

 http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Aphelandra&commonname= 
 Aphelandra на сайті «International Plant Names Index» 
 Aphelandra на сайті «Plantsystematics»  
 Список видів Aphelandra на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Aphelandra на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Афеляндра
Афеляндра